Bestia, film polonais muet en noir et blanc réalisé par Aleksander Hertz, sorti en 1917.
 Bestia, court-métrage d'animation chilien de 2021, réalisé par Hugo Covarrubias et écrit par Hugo Covarrubias et Martín Erazo.

